Донна Браун (): Браун, Донна (род. 1963) — австралийская баскетболистка.
  (род. 1955) — канадская оперная певица.
 Браун, Донна — персонаж мультсериала «Шоу Кливленда».
 Браун, Донна — персонаж мыльной оперы «Соседи».